10-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди женщин прошёл с 3 по 11 мая 1996 года в Варшаве (Польша). В нём приняли участие 102 спортсменки из 24 стран. Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди мужчин в 1996 году не проводился.

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Международные спортивные соревнования в Варшаве
Май 1996 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Польше